Dit is een lijst van planetoïden 33901-34000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33901) - || 2000 KJ56|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33902) - || 2000 KU64|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33903) - || 2000 KH68|| 30 mei 2000 || LONEOS
|-
| (33904) - || 2000 KC77|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33905) - || 2000 KB80|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33906) - || 2000 KL81|| 26 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (33907) - || 2000 LP4 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33908) - || 2000 LL6 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33909) - || 2000 LU7 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33910) - || 2000 LJ9 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33911) - || 2000 LM11|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33912) - || 2000 LV13|| 6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33913) - || 2000 LK14|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33914) - || 2000 LN14|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33915) - || 2000 LA15|| 5 juni 2000 || Črni Vrh
|-
| (33916) - || 2000 LF19|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33917) - || 2000 LK19|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33918) - || 2000 LL19|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33919) - || 2000 LV19|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33920) - || 2000 LZ20|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33921) - || 2000 LC21|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33922) - || 2000 LB23|| 6 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (33923) - || 2000 LH25|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33924) - || 2000 LS26|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33925) - || 2000 LB27|| 11 juni 2000 || P. R. Holvorcem
|-
| (33926) - || 2000 LC27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33927) - || 2000 LH27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33928) - || 2000 LJ27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33929) - || 2000 LP27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33930) - || 2000 LQ27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33931) - || 2000 LW28|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33932) - || 2000 LZ28|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33933) - || 2000 LE29|| 9 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33934) - || 2000 LA30|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33935) - || 2000 LH30|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33936) - || 2000 LL30|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33937) - || 2000 LZ31|| 5 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33938) - || 2000 LT33|| 4 juni 2000 || NEAT
|-
| (33939) - || 2000 LO35|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33940) - || 2000 LS35|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33941) - || 2000 LX35|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33942) - || 2000 LA36|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (33943) - || 2000 LE36|| 1 juni 2000 || NEAT
|-
| (33944) - || 2000 MA || 16 juni 2000 || P. R. Holvorcem
|-
| (33945) - || 2000 MR || 24 juni 2000 || NEAT
|-
| (33946) - || 2000 MV || 24 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (33947) - || 2000 ML1 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33948) - || 2000 MA2 || 25 juni 2000 || Farpoint
|-
| (33949) - || 2000 MP4 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33950) - || 2000 MY4 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33951) - || 2000 MD5 || 26 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33952) - || 2000 ML5 || 26 juni 2000 || LINEAR
|-
| (33953) - || 2000 MM6 || 30 juni 2000 || NEAT
|-
| (33954) - || 2000 ND || 1 juli 2000 || P. G. Comba
|-
| (33955) - || 2000 NC3 || 6 juli 2000 || P. G. Comba
|-
| (33956) - || 2000 NN3 || 3 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33957) - || 2000 NG5 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33958) - || 2000 NK5 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33959) - || 2000 ND6 || 3 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (33960) - || 2000 NJ9 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33961) - || 2000 NO9 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33962) - || 2000 NR9 || 6 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33963) - || 2000 NA10|| 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33964) - || 2000 NS10|| 6 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33965) - || 2000 NY10|| 10 juli 2000 || P. R. Holvorcem
|-
| (33966) - || 2000 NC11|| 10 juli 2000 || P. R. Holvorcem
|-
| (33967) - || 2000 NO12|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33968) - || 2000 NF13|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33969) - || 2000 NM13|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33970) - || 2000 NC14|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33971) - || 2000 NL14|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33972) - || 2000 NO15|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33973) - || 2000 NS16|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33974) - || 2000 ND17|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33975) - || 2000 NF17|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33976) - || 2000 NL19|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33977) - || 2000 NY19|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33978) - || 2000 NX20|| 6 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33979) - || 2000 NJ21|| 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33980) - || 2000 NW21|| 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33981) - || 2000 NH22|| 7 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33982) - || 2000 NQ23|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33983) - || 2000 NV23|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33984) - || 2000 NU24|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33985) - || 2000 NG25|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33986) - || 2000 NK25|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33987) - || 2000 NV25|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33988) - || 2000 NQ26|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33989) - || 2000 NC27|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33990) - || 2000 ND27|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (33991) - || 2000 NB28|| 3 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33992) - || 2000 OQ || 23 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (33993) - || 2000 OS || 23 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (33994) Regidufour || 2000 OR1|| 26 juli 2000 || Needville
|-
| (33995) - || 2000 OV1 || 26 juli 2000 || Farpoint
|-
| (33996) - || 2000 OK2 || 28 juli 2000 || P. G. Comba
|-
| (33997) - || 2000 OK3 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33998) - || 2000 OW3 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (33999) - || 2000 OG4 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (34000) - || 2000 OL4 || 24 juli 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten